Задыхин — фамилия.
 Задыхин, Геннадий Васильевич (1940—2019) — советский государственный деятель, председатель Куйбышевского горисполкома (1984—1988).
 Задыхин, Яков Леонтьевич (1897—1951) — советский драматург.

 Задыхина, Клавдия Леонтьевна (1907—1969) — советский этнограф, специалист по Средней Азии.